Змагання з плавання на дистанції 100 метрів на спині серед жінок на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2015 відбулись 3 серпня (попередні запливи і півфінали) і 4 серпня (фінал).

Рекорди
 світовий рекорд і рекорд чемпіонатів світу були такими:

Результати

Попередні запливи 
Початок запливів 3 серпня о 09:30.

Півфінали
Півфінали розпочались 3 серпня о 18:24.

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал

Фінал відбувся 4 серпня at 17:40.

Примітки 

100 метрів на спині (жінки)